Die Mutua Madrileña Madrid Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 16. Mai 2010 in Madrid stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das vierte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Titelverteidiger im Einzel war Roger Federer. In diesem Jahr schaffte er es erneut ins Finale und traf dort auf seinen Rivalen Rafael Nadal. Dieser setzte sich mit 6:4 und 7:65 durch und gewann somit seinen dritten Titel in diesem Jahr und sein 39. Titel insgesamt auf der ATP-Tour. Im Doppel waren Daniel Nestor und Nenad Zimonjić die Titelverteidiger. Sie schafften es in diesem Jahr wieder ins Finale, mussten sich dort jedoch den Brüdern Bob und Mike Bryan geschlagen geben. Dies war bereits der dritte Titel in Madrid für die Bryan-Brüder, nachdem diese das Turnier bereits in den Jahren 2006 und 2007 gewinnen konnten.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 56 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.835.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.700.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 8. Mai 2010 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 166 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 132 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 130 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Madrid